Аттакус () — род очень крупных бабочек из семейства Павлиноглазки.

Виды 
  (Linnaeus, 1758) 
Attacus aurantiacus W. Rothschild, 1895 
Attacus caesar Maassen, 1873
Attacus crameri C. Felder, 1861
Attacus dohertyi W. Rothschild, 1895
Attacus erebus Fruhstorfer, 1904
Attacus inopinatus Jurriaanse & Lindemans, 1920 
Attacus intermedius Jurriaanse & Lindemans, 1920
Attacus lemairei Peigler, 1985
Attacus lorquinii C. & R. Felder, 1861
Attacus mcmulleni Watson, 1914
Attacus paraliae Peigler, 1985
Attacus paukstadtorum Brechlin, 2010
Attacus suparmani U. & L. Paukstadt, 2002 
Attacus taprobanis Moore, 1882
Attacus wardi W. Rothschild, 1910

Примечания

Ссылки 
 

Павлиноглазки
Роды чешуекрылых